Баскетбольный клуб «Гродно-93» — белорусский баскетбольный клуб, основан в 1993 году. Выступает в чемпионате Белоруссии по баскетболу среди мужчин. Клуб является восьмикратным чемпионом Белоруссии, а также 7 раз выигрывал Кубок страны. Участник группового раунда Кубка Корача.

Достижения 
Чемпионат Белоруссии по баскетболу

  Чемпион (8) 1995/1996, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004.
  Серебряный призёр (13) 1994/1995, 1996/1997, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.
  Бронзовый призёр (4) 2007/2008, 2017/2018, 2019/2020, 2021/2022.

Кубок Белоруссии по баскетболу

  Обладатель (7) 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007.
  Финалист (7) 2005, 2011, 2013, 2014, 2016, 2021, 2022.

История 
В 1992 году гродненская команда «Университет» участвует в чемпионате Белоруссии. В 1993 году клуб переходит на профессиональную основу, а в сезоне 1994/1995 выступает под названием «Гродно-93».В том же сезоне гродненцы впервые поднимаются на пьедестал чемпионата, заняв второе место. В следующем сезоне 1995/1996 баскетболисты из Гродно стали чемпионами Белоруссии. В период с 1995 по 2007 год клуб победил в восьми чемпионатах Высшей лиги страны и 7 раз выиграл Кубок.

Еврокубки 
6 сентября 1995 года клуб дебютировал в Кубке Корача. Уступив в матчах предварительного раунда, команда закончила выступление на турнире. Вновь выступая в Кубке Корача 1999/2000, «Гродно-93» впервые вышел в групповую стадию и на своей площадке обыграл будущего участника 1/16 финала, одного из лидеров чемпионата России казанский УНИКС (80:72). Последнее выступление клуба на европейской арене состоялось в сезоне 2001/2002.

Состав

Главные тренеры 
  Леонид Дюбин (1993—1994)
  Евгений Кец (1994—1998)
  Александр Борисов (1998—2004)
  Евгений Пустогвар (2004—2005)
  Сергей Погребнёв (2005)
  Александр Попков (2005—2006, 2009—2011)
  Михаил Фейман (2006—2007)
  Юрий Черняк (2007—2009)
  Андрей Василевко (2011—2019)
  Дмитрий Кузьмин (2019—2021, 2022—)
  Предраг Мушицки (2021—2022)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Гродно-93»
 Профиль «Гродно-93» на сайте Белорусской федерации баскетбола
 Профиль «Гродно-93» на http://www.eurobasket.com/ (англ.)
 «Гродно-93» в групповом этапе Кубка Корача (англ.)
 страница в социальной сети 

Баскетбольные клубы Белоруссии
Спортивные клубы Гродно